Чжан Си (род. 19 апреля 1985, ) — китайская пляжная волейболистка, призёр мировых чемпионатов, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Её спортивная карьера началась в 1996 году, когда Чжан Си впервые попала в профессиональную команду.

В 2006 году заняла первое место, вместе с Сюе Чень, на этапе мировой серии.

По-настоящему триумфальным для Чжан Си стал 2008 год, когда она со своей прежний партнершей Сюе Чень, выиграла бронзовые медали Олимпийских игр у себя на родине в Китае.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FIVB
  Профиль на Beach Volleyball Database
 
 Профиль на Klagenfurter Turnier

Волейболисты Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по пляжному волейболу